O’Flaherty bezeichnet: 

 O’Flaherty-Clan, einen historischen irischen Clan

O’Flaherty ist der Familienname folgender Personen:

 Bridie O’Flaherty (1917/1918–2006), irische Politikerin
 Hugh O’Flaherty (1898–1963), irischer Priester und Widerstandskämpfer
 Liam O’Flaherty (1896–1984), irischer Schriftsteller
 Michael O’Flaherty, irischer Theater- und Filmschauspieler
 Terry O’Flaherty, irische Politikerin 

Siehe auch:
 Flaherty

en:O'Flaherty